Hey Diddle Diddle – cortometraggio del 1930 diretto da George Marshall
Hey Diddle Diddle – film di animazione del 1935 diretto da Frank Moser, Paul Terry
Hey Diddle Diddle – film del 2009 diretto da Teri Johnson, Chester Jones III